Baba yetu (suahili per Pare nostre) és una cançó de Christopher Tin composta l'any 2005 per ser la banda sonora del joc d'ordinador Civilization IV, on hi apareix cantada per Ron Ragin i Stanford Talisman. Apareix també a l'àlbum Calling All Dawns cantada per Ron Ragin i el Cor de Gòspel de Soweto.

Guardons 
Baba yetu fou la primera banda sonora d'un videojoc en ser guardonada amb un premi Grammy, concretament al de la categoria de millor arranjament instrumental amb acompanyament vocal de la 53a edició dels premis, l'any 2011. També ha guanyat altres premis menors, com dos premis als premis Game Audio Network Guild (GANG) de 2006 i també els guardons de les categories de Millor cançó de pel·lícula, televisió o multimèdia i de World Beat Song de la 10a edició dels Independent Music Awards.

Lletra 
La lletra de la cançó és una versió del Parenostre en suahili:

Referències 

Cançons
Composicions musicals del segle XXI
Obres del 2005